Le Vernet (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Le Vernet (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Vernet (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Le Vernet (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Le Vernet (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe
 Le Vernet-Sainte-Marguerite